Вейккауслига 2009 () — 79-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Интер» из города Турку.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2009
Финляндия
Спорт в Финляндии в 2009 году